Jean Baptiste Pelletier (1777-1846) - francuski generał artylerzysta
 Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) - francuski farmaceuta i chemik
 David Pelletier (ur. 1974) – kanadyjski łyżwiarz figurowy
 Yannick Pelletier (ur. 1976) – szwajcarski szachista
 Marie-Ève Pelletier (ur. 1990) – kanadyjska tenisistka